Ибраим — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Ибраим — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.
 Ибраим — село в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области.

См. также 
 Ибраим-Конрат — исчезнувшее село в Первомайском районе Крыма